Stephen "Steve" Cooper (1948) – imprenditore statunitense
 Stephen "Steve" Cooper (1964–2004) – calciatore inglese
 Stephen "Steve" Cooper (1966) – hockeista su ghiaccio britannico
 Stephen Cooper (1979) – giocatore di football americano statunitense
 Stephen "Steve" Cooper (1979) – calciatore inglese
 Stephen "Steve" Cooper (...) – scrittore statunitense